Яблоново-Поморске:

 Яблоново-Поморске — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Бродницкий повят.
 Яблоново-Поморске — гмина (волость) в Польше, входит в Бродницкий повят, Куявско-Поморское воеводство.